Oswine est un nom anglo-saxon porté par :
 Oswine de Deira († 651), roi de Deira ;
 Oswine de Kent (fl. 689-690) roi de Kent.

Voir aussi 
 Oswin

Nom théophore
Anthroponyme anglo-saxon